Джеймс Барбут (), іноді Жак () ( 1711 —  1791) — англійський художник і натураліст.
[[Файл:Barbut1781XXI.jpg|міні|330пкс|ліворуч|Рисунок XXI з The genera insectorum of Linnæus exemplified in various specimens of English insects drawn from nature]]

 Праці 
 Barbut, J. 1781. The genera insectorum of Linnæus exemplified in various specimens of English insects drawn from nature. Les genres des insectes de Linné; constatés par divers échantillons d'insectes d'Angleterre, copiés d'après nature. London. (Dixwell).
 Barbut, J. 1783. The genera vermium exemplified by various specimens of the animals contained in the orders of the Intestina et Mollusca Linnæi. Drawn from nature. London. (Dixwell).
 Barbut, J. 1788. The genera vermium of Linnæus part 2d. Exemplified by several of the rarest and most elegant subjects in the orders of the Testacea, Lithophyta, and Zoophyta Animalia, accurately drawn from nature. With explanations in English and French. London. (White).

 Примітки 

 Посилання 
 Evenhuis, N. L., 1997 Litteratura taxonomica dipterorum (1758—1930). Volume 1 (A-K); Volume 2 (L-Z). Leiden, Backhuys Publishers 1; 2 : VII+1-426; 427—871
 Damkaer, D. M., 2002 The Copepodologist's Cabinet. A Biographical and Bibliographical History.Philadelphia, American Philosophical Society: XIX+1-300, zahlr. Fig.
 Lisney, A. A., 1960 A Bibliography of British Lepidoptera 1608—1799''.London.

Ентомологи